

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Nietoperek – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Nietoperek – kolonia wsi Nietoperek w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Nietoperek – osada leśna wsi Nietoperek w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz

Inne 
 Nietoperek – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Rezerwaty przyrody Nietoperek